Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2013 проводился с 9 по 16 февраля 2013 в городе Грин-Бэй (штат Висконсин).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала команда скипа Брэйди Кларка, победившая в финале команду скипа Тайлера Джорджа. Бронзовые медали завоевала команда скипа Джон Шустер.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2013.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Команды (в веб-архиве). )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го и 4-го места.

Тай-брейки 
За выход в плей-офф с 3-го места:

За выход в плей-офф с 4-го места:

Плей-офф

Четвертьфиналы 
14 февраля, 9:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
14 февраля, 20:00

Финал 
15 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата (в веб-архиве).

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в США в 2013 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Висконсине
Февраль 2013 года